Barretos é uma localidade da Freguesia da Beirã, concelho de Marvão, distrito de Portalegre. É rodeada de megalitos celto-lusitanos, entre os quais a Toga Alma, divindade lusitana. Presta culto a Nossa Senhora das Dores.

Localidades de Portugal
Marvão